Indonesië
 Larantuka (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Larantuka (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara